Résultats détaillés de l'édition 1991 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par l'Américain Jim Courier en simple messieurs et par la Yougoslave Monica Seles en simple dames.

Faits marquants 
Andre Agassi perd sa deuxième finale consécutive à la porte d'Auteuil. Il échoue cette fois dans une finale “100 % Bollettieri” qui l'oppose à son compatriote Jim Courier. Ce dernier remporte la "belle" après avoir battu Agassi à Roland Garros en 1989, et échoué l'année suivante en quatre sets face au même joueur. Avec son revers à deux mains de baseballeur et sa casquette caractéristique, Courrier remporte là le premier de ses quatre titres du Grand Chelem.

Dans le tableau féminin, Monica Seles conserve son titre contre celle qui l'avait précédée au palmarès, l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario, victorieuse en 1989. En demi finale, la joueuse Espagnole inflige une sévère défaite à la numéro deux mondiale Steffi Graf, de moins en moins à l'aise sur surface lente.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Américain Andre Agassi et à son entourage.
 Le Prix Orange est décerné à la famille Sánchez (Espagne).
 Le Prix Bourgeon est  décerné à l'Allemande Anke Huber.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1991 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
  Site de la WTA

Navigation 

1991
France
France
Tennis en France en 1991
Tennis en mai 1991
Tennis en juin 1991